Понсијано Аријага има више значења:

 Понсијано Аријага (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Понсијано Аријага (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику